Ельке Рікгофф (; 1941—2006) — німецька актриса, танцівниця балету, хореограф та співачка.
 Герберт Рікгофф (1898—1948) — німецький офіцер, останній генеральний генерал
 Ян Рікгофф ( 1950) — німецький фотограф, художник, ілюстратор та карикатурист
 Віллі Рікгофф (1900—1973) — німецький політик (СПД)